Die Streethockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2009 war die 2. Weltmeisterschaft und wurde in Tschechien ausgetragen. Der Sieger Kanada schlug die Slowakei 5:2.

Gruppe 1.

Play-off

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

2009 Frauen
Sportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Tschechien
Frauensportwettbewerb